Krijn Wagtho (1714-1790), Quirinus (Krijn) Wagtho, burgemeester van Schakerlo
Mr. Krijn Wagtho (1787-1865), notaris en politicus